Rhein-Main steht für:
 Berufsakademie Rhein-Main, Rödermark
 DVB-T Rhein-Main, Senderegion
 Handwerkskammer Rhein-Main, Frankfurt am Main
 Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main, Handelsgenossenschaft
 Rhein-Main Air Base, Stützpunkt der US-Luftwaffe
 Rhein-Main-Bahn, Eisenbahnstrecke
 Rhein-Main-Center, Hochhaus in Frankfurt am Main
 Rhein-Main-Gebiet, Metropolregion
 Rhein-Main-Hallen, Veranstaltungskomplex in Wiesbaden
 Rhein Main Presse, Medienverbund
 Rhein-Main-Theater, Niedernhausen im Taunus
 Rhein-Main-Verkehrsverbund, Hofheim
 Rhein-Main (Zug), Fernschnellzug
 Route der Industriekultur Rhein-Main
 S-Bahn Rhein-Main, Nahverkehrsmittel
 SOKO Rhein-Main, ZDF-Serie
 Transdev Rhein-Main, Verkehrsunternehmen
 United Volleys Rhein-Main, Volleyballmannschaft

Siehe auch:
 Flugpost am Rhein und am Main
 rheinmaintv